Дейвид Леви (; род. 14 марта 1945, Лондон) — шотландский шахматист, международный мастер (1969), международный арбитр (1976).

В составе сборной Шотландии участник шести Олимпиад (1968—1978).

Леви известен тем, что в августе 1968 года поспорил на 1250 фунтов стерлингов с ведущими специалистами по искусственному интеллекту, что в течение десяти лет ни одна машина не сможет обыграть его в шахматы. 17 декабря 1977 года Дэвид играл с «Каиссой» и выиграл первую партию, после чего матч решили не продолжать<ref>{{cite book |author=David Levy, Monroe Newborn |title=More Chess and Computers: The Microcomputer Revolution, The Challenge Match |publisher=Computer Science Press |place=Potomac, Maryland; Batsford, London |year=1980 |page=6-8 |isbn=0-914894-07-2}}</ref>.

 Изменения рейтинга 

 Книги 
 Keene, R. D. and Levy, D. N. L. Levy, Siegen Chess Olympiad, CHESS Ltd., 1970.
 Keene, Ray and Levy, David, Chess Olympiad 1972, Doubleday, 1973, ISBN 0-385-06925-1.
 Levy, David, Gligoric’s Best Games 1945—1970, R.H.M. Press, 1972. ISBN 0-89058-015-4.
 Levy, David, The Sicilian Dragon, Batsford, 1972.
 Levy, David, How Fischer Plays Chess, R.H.M. Press, 1975. ISBN 0-923891-29-3.
 Levy, D.N.L., Howard Staunton 1810-74, The Chess Player, Nottingham, 1975, ISBN 4-87187-812-0
 Levy, David, Chess and Computers, Computer Science Press, Potomac, Maryland, 1976. ISBN 0-914894-02-1.
 Levy, David, 1975—U.S. Computer Chess Championship, Computer Science Press, Potomac, Maryland.
 Levy, David, 1976—U.S. Computer Chess Championship, Computer Science Press, Potomac, Maryland.
 Levy, David and Newborn, Monroe, More Chess and Computers: The Microcomputer Revolution, The Challenge Match, Computer Science Press, Potomac, Maryland, and Batsford, London, 1980. ISBN 0-914894-07-2.
 Computer Gamesmanship: Elements of Intelligent Game Design, by David Levy, 1983, Simon & Schuster, ISBN 0-671-49532-1.
 The Chess Computer Handbook ISBN 0-7134-4220-4
 Heuristic Programming in Artificial Intelligence (with D. F. Beal), 1989. ISBN 0-7458-0778-X
 How Computers Play Chess (with Monroe Newborn) ISBN 4-87187-801-5
 Computer Games I ISBN 4-87187-802-3
 Computer Games II ISBN 4-87187-803-1
 Computer Chess Compendium ISBN 4-87187-804-X
 Computer Gamesmanship ISBN 4-87187-805-8
 How to Play the Sicilian Defence (with Kevin O'Connell (chess player)) ISBN 4-87187-806-6
 Instant Chess (with Kevin O’Connell) ISBN 4-87187-807-4
 How to Play the King’s Indian Defence (with Kevin O'Connell (chess player)) ISBN 4-87187-808-2
 Play Chess Combinations and Sacrifices ISBN 4-87187-809-0
 Oxford Encyclopedia of Chess Games, Volume 1, 1485—1866 (with Kevin O'Connell (chess player)), 1980, Oxford University Press, Oxford. ISBN 0-923891-54-4
 Korchnoi’s Chess Games" (with Kevin O'Connell (chess player)) ISBN 4-87187-810-4
 Sacrifices in the Sicilian ISBN 4-87187-811-2
 Levy, David, Robots Unlimited: Life in a Virtual Age, A.K. Peters, London, 2005. ISBN 1-56881-239-6.
 Levy, David, Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships'', Harper Collins, New York, 2007. ISBN 0-06-135975-0.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Шотландии
Персоналии:Компьютерные шахматы